Toto je seznam států světa seřazený dle průměrné spotřeby piva na osobu podle údajů převážně z roku 2018.

Tabulka 

(*) Česko 2020, Lucembursko a Ukrajina 2013, Belize, Island a Rusko 2016

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam států světa podle spotřeby alkoholu
 Seznam států světa podle HDP na obyvatele 
 Seznam států světa podle kontinentů
 Seznam států světa podle nejvyšších hor
 Seznam států světa podle počtu obyvatel
 Seznam států světa podle rozlohy
 Seznam států světa podle hustoty zalidnění

Externí odkazy 
 Beer consumption na statistickém serveru NationMaster.
 Článek na webu Kirin Holding Company, Ltd.

Seznamy států světa
Pivo